Бори́с Бори́сович Ко́корев (20 апреля 1959, Тбилиси, Грузинская ССР — 22 октября 2018, Москва) — советский и российский пулевой стрелок, Олимпийский чемпион (1996), заслуженный мастер спорта (1992).

Биография 
Воспитанник тбилисского «Динамо», с 1978 года выступал за московское «Динамо», с 1977 года входил в состав сборной команды страны. Имел два высших образования: окончил Грузинский ГИФК и Московскую заочную юридическую академию.

Участвовал в пяти Олимпиадах. На Играх 1988 года Кокорев занял 8-е место в стрельбе из пневматического пистолета, на следующей Олимпиаде в том же упражнении он был на 22-м месте. После золотой для Бориса Борисовича Атланты он ещё два раза принимал участие в Олимпийских играх: в 2000 году в стрельбе из произвольного пистолета он был 12-м, а в 2004 году в том же упражнении — пятым.

В последнее время работал в ГИБДД города Москвы.

Был женат на дочери Виктора Авилова Наталье.

Спортивные достижения 
 чемпион Олимпийских игр
 пятикратный чемпион мира в команде СССР (1985, 1987, 1990, 1991)
 бронзовый призёр чемпионата мира (1990)
 шестнадцатикратный чемпион Европы (1984—1997)
 двенадцатикратный чемпион СССР (1979—1989)
 четырнадцатикратный чемпион России (1993—1998)
 четырёхкратный рекордсмен мира и Европы
 двукратный рекордсмен СССР
 пятнадцатикратный рекордсмен России
 кавалер ордена Дружбы (1997)

Примечания

Ссылки 
 
 

Стрелки СССР
Стрелки России
Олимпийские чемпионы от России
Олимпийские чемпионы по стрелковому спорту
Чемпионы летних Олимпийских игр 1996 года
Стрелки на летних Олимпийских играх 1988 года
Стрелки на летних Олимпийских играх 1992 года
Стрелки на летних Олимпийских играх 1996 года
Стрелки на летних Олимпийских играх 2000 года
Стрелки на летних Олимпийских играх 2004 года